Departamento Lavalle ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Lavalle (Corrientes) in Argentinien
 Departamento Lavalle (Mendoza) in Argentinien